Чено — река, левый приток Таро.
 Чено — долина в Лигурийских Апеннинах.
 Чено, Лоуренс (1877—1943) — американский актёр.
 Чено, Роберт (1924—2009) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.